Дональд Камерон Каннингем () более известный как Дональд Колман (; 14 августа 1878, Рентон, Уэст-Данбартоншир, Шотландия, Великобритания — 1942, Абердин, Шотландия, Великобритания) — шотландский футболист и тренер начала XX века, капитан футбольного клуба Абердин в 1909—1914 годах. Его карьера в большом футболе не считалась состоявшейся до конца 20-х годов, пока он не был увенчан в Шотландии в возрасте 33 лет.

В качестве тренера он отчасти был известен по введению технических площадок, защищённом месте для сбора заметок о матче. Он представил это новшество на стадионе Питтодри Абердина, проведя первый футбольный матч на стадионе для демонстрации нововведения.

Юношеская карьера 
Колман родился и вырос в Данбэртоншире округа Рентон Шотландии, домашнем городе футбольного клуба Рентон. Молодой Колман был увлечён футболом и он участвовал в деятельности местного клуба перед подписанием на матч с юношеским клубом Глазго Пертшир. Колман опасался, что родители не одобрят его выбора футбола в качестве профессии, и записался в клуб под фамилией своей бабушки Колман. Когда он был принят в своей семье уже состоявшимся футболистом, то уже был известен в профессиональной среде как Дональд Колман и посчитал, что уже слишком поздно, чтобы возвращаться к настоящей фамилии.

Из Глазго Пертшира Колман переходил в ряд юношеских клубов, включая Мэрихилл и его домашний городской клуб, но казалось, что карьера в большом футболе ускользает от него, несмотря на проявляемый к нему интерес со стороны «Хиберниана» и «Сандерленда». Его сочли слишком невысокого роста, чтобы брать в профессиональные игроки, и казалось, что ему суждено оставаться на второстепенных позициях, когда в 1905 году с ним подписал контракт «клуб Мотеруэлл». Колману на тот момент было 27 лет.

Примечания 

Футболисты Шотландии
Игроки ФК «Мотеруэлл»
Игроки ФК «Абердин»
Игроки ФК «Дамбартон»
Игроки сборной Шотландии по футболу
Футбольные тренеры Шотландии
Тренеры ФК «Дамбартон»